Макс Мирни и Даниъл Нестор защитават титлата си и са поставени под номер 1.

Поставени тенисисти 
  Макс Мирни /  Даниел Нестор
  Боб Брайън /  Майк Брайън
  Микаел Льодра /  Ненад Зимонич (четвъртфинал, отказват се)
  Мариуш Фирстенберг /  Марчин Матковски (осминафинал)
  Роберт Линдстедт /  Хория Текъу (2 кръг)
  Махеш Бхупати /  Рохан Бопана (1 кръг)
  Леандер Паеш /  Александер Пея (2 кръг)
  Юрген Мелцер /  Филип Пецшнер (осминафинал)
  Франтишек Чермак /  Филип Полашек (2 кръг)
  Айсам-ул-Хак Кюреши /  Жан-Жулиен Роже
  Сантяго Гонзалес /  Кристофър Кас (2 кръг)
  Ерик Буторак /  Бруно Соареш (осминафинал)
  Джонатан Ерлих /  Анди Рам (2 кръг)
  Даниеле Брачали /  Потито Стараче
  Скот Липски /  Раджив Рам (осминафинал)
  Хуан Себастиан Кабал /  Роберт Фара (осминафинал)

Схема

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Външни препратки 
 Схема на турнира

Открито първенство на Франция